COK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Kochi, India
 cok – codice ISO 639-3 della lingua cora di Santa Terese
 COK – codice ISO 3166-1 alpha-3 delle Isole Cook